No Gravity é o primeiro álbum da carreira solo do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro. Foi lançado em 2005 e conta com a participação de Mike Terrana na bateria.

Possui também uma versão "Playback" (músicas sem a guitarra solo), onde Kiko grava as bases para que guitarristas toquem as músicas apenas na guitarra solo.

Faixas
Todas as faixas compostas Kiko Loureiro.

Créditos
 Kiko Loureiro - Guitarra, violão, teclados, piano, baixo e percussão
 Mike Terrana - bateria

Álbuns de 2005
Álbuns de Kiko Loureiro